Дьяконовская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Дьяконовская волость (Юрьевецкий уезд) — в составе Костромской губернии, Юрьевецкий уезд
 Дьяконовская волость (Курский уезд) — в составе Курской губернии, Курский уезд
 Дьяконовская волость (Венёвский уезд) — в составе Тульской губернии, Венёвский уезд